— японский геймдизайнер, основатель, продюсер и глава Monolith Soft. Ранее работал в компании Square (сейчас Square Enix), где принимал участие в разработке таких игр, как Final Fantasy V, Final Fantasy VI и Chrono Trigger. Наиболее известен как создатель игр Xenogears, Xenosaga и Xenoblade, где Такахаси значился как руководитель.

Женат на дизайнере Сорае Саге, которая также работала в Square и принимала участие в создании игр Xenogears, Xenosaga и Soma Bringer.

Биография 
Тэцуя Такахаси родился 18 ноября 1966 года префектуре Сидзуока в Японии. Начал свою карьеру в 1980-х годах в компании Nihon Falcom, прежде чем перешёл в Squaresoft. В 1995 году женился на своей коллеге из Squaresoft Каори Танаке, более известной как Сорая Сага. В октябре 1999 года он уходит из Squaresoft, чтобы создать свою новую компанию Monolith Soft, вместе с Хирохидэ Сугиурой. Сейчас Тэцуя Такахаси является главой своей компании Monolith Soft.

Игры, в разработке которых принимал участие

Ссылки 
 Тэцуя Такахаси на сайте MobyGames
 Тэцуя Такахаси на сайте Videogam.in

Геймдизайнеры Японии
Писатели по алфавиту
Писатели Японии
Сотрудники Square Enix